Craspedosoma är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Leach 1814. Craspedosoma ingår i familjen knöldubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knöldubbelfotingar
Craspedosoma